Stenenbrug (Antwerpen), brug in Antwerpen
Stenenbrug (Utrecht), brug in Utrecht over de rivier de Vecht
Stenen Brug (Roermond)